Dieter Leipold ist der Name folgender Personen:

* Dieter Leipold (Unternehmer) (1937–2014), deutscher Brauereiunternehmer
 Dieter Leipold (Jurist) (* 1939), deutscher Rechtswissenschaftler